város
Települések listái országok szerint